Sehfeld bezeichnet:
 Sichtfeld der Augen; siehe Gesichtsfeld
 Teil der Probe, der durch das Okular gesehen wird; siehe Sehfeldzahl

Sehfeld ist der Name folgender Personen:
 Sehfeld (Alchemist), österreichischer Alchemist des 18. Jahrhunderts